Косбарма́к () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Акана Курманова. Код КАТО — 113851400.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в западной части района, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — город Атбасар, в 15 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Акана Курманова.

Абсолютная высота — 268 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Самарка — на севере, село Караколь — на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 490 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 402 человека (196 мужчин и 206 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 191 человек (93 мужчины и 98 женщин).

Улицы 

 ул. Бирлик
 ул. Жайлау

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Атбасарского района